María Jesús Ruiz puede hacer referencia a:

 María Jesús Ruiz (Andújar, Jaén, 1982), modelo española;
 María Jesús Ruiz (Ágreda, Soria, 1960), política española.